Rùbbia (in sloveno Rubije) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Comeno.

La località è situata sul Carso a 314,6 metri s.l.m. ed a 6,9 kilometri dal confine italiano.

Sotto il dominio asburgico Rubbia fu una frazione del comune di Scherbina.

Monti principali
M.te San Martino (Sv. Martin), mt 475

Note

Altri progetti 

Insediamenti di Comeno